Еле́на Па́вловна Бакланова (Волкова; р. 13 июня 1960, Горький, РСФСР, СССР) — советская и российская волейболистка, игрок сборной СССР (1981—1988). Олимпийская чемпионка 1988, чемпионка Европы 1985, 8-кратная чемпионка СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1988).

Биография 
Елена Волкова начала заниматься волейболом в 1970 году в Горьком. Первый тренер — И. С. Бабушкин. В 1978—1989 выступала за команду «Уралочка» (Свердловск). В её составе 7 становилась чемпионкой СССР и ещё трижды призёром союзных первенств, а также 4 раза выигрывала Кубок европейских чемпионов и дважды — Кубок СССР.

После 1989 года играла за клубы Италии, Германии, Хорватии и Белоруссии. В 2002—2003 выступала за команду «Казаночка» (Казань).

В сборной СССР в официальных соревнованиях выступала в 1981—1988 годах. В её составе неоднократно становилась победителем и призёром крупнейших международных соревнований, в том числе олимпийской чемпионкой (1988) и чемпионкой Европы (1985).

Игровая карьера 
 1979—1989 —  «Уралочка» (Свердловск);
 1991—1992 —  «Менабо» (Реджо-Эмилия);
 1992—1993 —  «Реджо-ди-Калабрия»;
 1994—1995 —  «Шверинер» (Шверин);
 1995—1997 —  «Гроссайтинген»;
 1997—1998 —  «Чазматранс» (Чазма);
 1998—2000 —  «Атлант-БарГУ» (Барановичи);
 2002—2003 —  «Казаночка» (Казань).

Достижения

Клубные 
 7-кратная чемпионка СССР — 1979—1982, 1986—1989;
 двукратный серебряный призёр чемпионатов СССР — 1984, 1985;
 бронзовый призёр чемпионата СССР 1983.
 двукратный обладатель Кубка СССР — 1986, 1987;
 4-кратный победитель розыгрышей Кубка европейских чемпионов — 1982, 1983, 1987, 1989;
 победитель розыгрыша Кубка обладателей кубков ЕКВ 1986;

Со сборной СССР 
 Олимпийская чемпионка 1988;
 двукратный бронзовый призёр розыгрышей Кубка мира — 1981, 1985;
 чемпионка Европы 1985;
 трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Европы — 1981, 1983, 1987;
 чемпионка Игр Доброй воли 1986;
 победитель соревнований «Дружба-84».

Источник 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов. — М.: Человек и Спорт, 2016.

Ссылки 
 Сайт «Спорт на Урале»

Волейболисты СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы по волейболу
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы Европы по волейболу
Чемпионы СССР по волейболу
Игроки ЖВК «Уралочка-НТМК»
Игроки ВК «Динамо-Ак Барс»